Buchleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Buchleitner (* 1964), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Ellen Buchleitner (* 1968), deutsche Leichtathletin und Olympiateilnehmerin, siehe Ellen Kießling
 Gerhard Buchleitner (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hans-Peter Buchleitner (* 1960), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Johann Buchleitner (1893–1979), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Klaus Buchleitner (* 1964), österreichischer Manager
 Michael Buchleitner (* 1969), österreichischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Peter Buchleitner (1933–2020), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt

Siehe auch:
 Buchleiten
 Buchleite